Lingua cinese
 Etnia cinese
 Cinese – ciò che afferisce alla Cina

Altri progetti